Coleosporium — рід грибів родини Coleosporiaceae. Назва вперше опублікована 1847 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 14.10.2019 налічує 125 видів роду Coleosporium:

Примітки

Джерела 
 Léveillé, J.H. 1847. Sur la disposition méthodique des Urédinées. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 8:369-376 — P.373

Роди грибів
Pucciniomycotina